Ни́фонт ( «трезвый, рассудительный») — мужское имя греческого происхождения. В русской традиции в основном используется как монашеское.

Известные носители 
 Нифонт (IV век) — епископ Кипрский.
 Нифонт (ум. 1156) — епископ Новгородский.
 Нифонт (XIII—XIV век) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галицкий.
 Нифонт (ум. 1508) — епископ Суздальский и Тарусский.
 Нифонт — летописец, инок Антониева Новгородского, потом Троицко-Сергиева монастыря.

 Нифонт I — патриарх Константинопольский с 1310 по 1314 год.
 Нифонт II (ум. 1508) — епископ Константинопольской православной церкви, патриарх Константинопольский.

 Нифонт (Выблов) (1882—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Нифонт (Кормилицын) (1480-е—1561) — епископ Сарский и Подонский (Крутицкий) Русской православной церкви, книгописец.
 Нифонт (Сапожков) (1882—1951) — епископ Житомирский и Овручский Русской православной церкви
 Нифонт (Солодуха) (1948—2017) — митрополит Волынский и Луцкий Украинской православной церкви
 Нифонт (Фомин) (1885—1937) — епископ Череповецкий Русской православной церкви.

Примечания

См. также 
 Нифонтов